A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Illinois:

 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Illinois que serviu de 1901 a 1920; depois renomeado para Prairie State.
 : um couraçado da Classe Iowa cancelado incompleto em 1945.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2016.